Semovente da 149/40 — итальянская тяжёлая самоходная артиллерийская установка времён Второй мировой войны. Был выпущен всего один экземпляр, который находится сейчас в Артиллерийско-техническом музее США.

История 
Самоходная артиллерийская установка начала строиться в апреле 1942 года. Орудие этой самоходки считалось сильнейшим орудием итальянских войск. Для его установки было решено использовать ходовую часть танка M15/42 или P26/40. Конструкция шасси походила на конструкцию чехословацкого танка LT vz.35, однако компоновка была оригинальной (двигатель был в средней части корпуса). Пушка ничем не защищалась, только была закреплена двумя упорами для предотвращения откатов. Бронирование было относительно слабым: лоб корпуса — 25 мм, борт — 15 мм, корма — 6 мм.

Работы над Semovente da 149/40 закончились только в августе 1943 года незадолго до подписания перемирия с союзниками. Проект поддержали представители макетной комиссии, которые признали самоходку отличным экономным вариантом (снижались расходы горючего, повышалась стабильность и время перезарядки). В конце 1943 года самоходку закончили собирать, но Италия уже была разделена на две части. Немцы срочно отправили прототип на полигон в Хиллерслебен, где ей присвоили обозначение «Gepanzerte Selbstfahrlafette M43 fur 15/42 854(i)». Данные об испытаниях самоходной установки в Германии отсутствуют, но в любом случае Semovente da 149/40 оказалась последней САУ, построенной в Италии в годы войны.

Весной 1945 года американская военная миссия под руководством полковника Джарретта обнаружила Semovente da 149/40 и приняла решение отправить её в США. Машина произвела неплохое впечатление на американцев, после чего Semovente da 149/40 доставили в музей, где она находится до настоящего времени.

Ссылки 
 
 

Самоходная артиллерия Италии периода Второй мировой войны
Самоходная артиллерия по алфавиту
Военная продукция Ansaldo